Kuusimaanjärvet är en grupp små fjällsjöar i Jukkasjärvi socken och Kiruna kommun

Kuusimaanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753721-178153), sjö i Kiruna kommun 
Kuusimaanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753738-178128), sjö i Kiruna kommun 
Kuusimaanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753772-178081), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun